Jabłoń peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Jabłoń est une gmina rurale 
 Jabłoń, un village et chef-lieu de la gmina de même nom